Бартош Віталій Валерійович (? — 2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данута Бартош (1939) — польська поетеса, журналіст, літературний критик, есеїст, фейлетоніст.
 Петер Бартош (1973) — словацький хокеїст, лівий нападник.
 Пелагея Яківна Литвинова-Бартош (1833—1904) — український етнограф, фольклорист.

 Бартош Берешинський (1992) — польський футболіст, захисник футбольної команди «Лєгія».
 Бартош Босацький (1975) — польський футболіст.
 Войцех Бартош Ґловацький (1751—1794) — польський селянин, хорунжий краківських ґренадерів.
 Бартош Домбковський (1985) — польський хокеїст, захисник. Виступає за «Краковія» (Краків).
 Бартош Капустка (1996) — польський футболіст, півзахисник футбольної команди «Лестер Сіті» та національної збірної Польщі .
 Бартош Папроцький (1543—1614) — польський шляхтич, генеалог, хроніст.
 Бартош П'ясецький (1986) — норвезький фехтувальник, олімпійський медаліст.
 Бартош Саламон (1991) — польський футболіст, захисник, півзахисник італійського «Кальярі» і національної збірної Польщі.
 Бартош Соцко (1978) — польський шахіст, багаторазовий чемпіон Польщі, гросмейстер.
 Бартош Шеліґа (1993) — польський футболіст, півзахисник футбольної команди «П'яст» з міста Глівіце.
 Бартош-Седенко Ніна Михайлівна (справжнє прізвище — Бартош; 1895—1959) — українська радянська співачка (драматичне сопрано) і педагогиня.